El nombre Fay se ha usado para cuatro ciclones tropicales en el Océano Atlántico desde que Fran se retiró en la primavera de 1997. De ellos, solo uno ha alcanzado la fuerza de un huracán. Otra tormenta Faye, estuvo activa en 1975.

Océano Atlántico
 2002 - Tormenta tropical Fay. 
 2008 - Tormenta tropical Fay. 
 2014 - Huracán Fay.
 2020 - Tormenta tropical Fay.

Pacífico Sur
 1978 - Ciclón tropical Fay.

Región australiana
 2004 - Ciclón tropical muy severa Fay.

Otros
 1978 - Huracán Faye.